Абу Бакр ібн Афлах (? — 874) — 4-й імам Держави Рустамідів в 872—874 роках.
 Абу'л Якзан Мухаммед ібн Афлах (? — 894) — 5-й імам Держави Рустамідів в 874—894 роках.
 Якуб ібн Афлах (? — 901) — 7-й імам Держави Рустамідів в 897—901 роках.